Neszitanebetasru (ns-t3-nb.t-ỉšrw) két ókori egyiptomi hölgy neve volt. A név jelentése: „az asru úrnőjéhez tartozó” (az asru vagy iseru félhold alakú szent tó volt bizonyos szoláris jellegű istennők temploma körül; itt az asru úrnője Mut istennőre utal).

A XXI. dinasztia idején élt Neszitanebetasru II. Pinedzsem Ámon-főpap és Neszihonsz leánya volt. Említik az anyja sírjában talált, fatáblára írt temetkezési szövegen. A TT320-as sírban megtalálták múmiáját, koporsóit és usébtijeit, ezek ma a kairói Egyiptomi Múzeumban találhatóak. Lánya, Neszihonsz, Ámon énekesnője a temetkezési papiruszáról ismert, ami ma Párizsban, a Guimet Múzeumban található.

A XXII. dinasztia idején élt Neszitanebetasru Sesonk Ámon-főpap felesége és Harsziésze fáraó anyja volt; Ámon énekesnője. Egy Bész-szobron említik. Férjét korábban azonosnak tartották II. Sesonk fáraóval, de ez az elmélet mára megdőlt.

Források

Külső hivatkozások
 Neszitanebetasru (XXI. dinasztia) múmiája

XXI. dinasztia
XXII. dinasztia
Egyiptomi múmiák
Ókori egyiptomiak